Porsild ist der Familienname von:

 Alf Erling Porsild (1901–1977), dänisch-kanadischer Botaniker
 Morten Pedersen Porsild (1872–1956), dänischer Botaniker